— японская анимационная студия, располагающаяся в городе Татикава, Токио.

Работы

Телевидение

Полнометражные фильмы

OVA

Примечания

Ссылки
 
 

Аниме-студии
Компании Токио